Spárga (növénynemzetség)
Spárga (kötözőeszköz)
Spárga (tornagyakorlat)